Avanti eller Avanti! kan syfta på:

 Avanti – tidigare namn på den svenska sektionen av Internationella Marxistiska Tendensen, se Revolution (organisation) 
 Avanti – en svensk marsch, se Karlskrona örlogsskolors marsch
 Avanti, Indien – ett tidigare kungadöme i Indien
 Avanti (segelbåt) – en segelbåt vanlig bland sjöscouter
 Avanti (skivbolag) – ett skivbolag inom proggrörelsen
 M/T Avanti (1945) –  ett tankmotorfartyg
 Avanti! – en socialistisk tidning i Italien
 Avanti! (film) – en amerikansk/italiensk film från 1972
 Avanti! (kammarorkester) – en finländsk orkester
 Studebaker Avanti – en sportbil